Существует несколько Нефтяных научно-исследовательских институтов:

 Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт (ВНИГНИ)
 Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти (ВНИИНП)
 Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт (ВНИГРИ)
 Всесоюзный научно-исследовательский институт по транспортировке, хранению и применению нефтепродуктов (ВНИИТнефть)
 Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин (ВНИИГИС)